Niemcy:
 Dortmund-Brackel – okręg administracyjny Dortmundu
 Dortmund-Brackel – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Brackel – stacja kolejowa w Dortmundzie

Zobacz też:
 Brackel